René d'Anjou est :
 René d'Anjou (1409-1480) ou le roi René, seigneur français et souverain de plusieurs royaumes européens ;
 un pseudonyme utilisé par la romancière Renée Gouraud d’Ablancourt (1853-1941).